Хо́мутов (, ) — статутный город в Чехии, на территории Устецкого края. Административный центр района Хомутов. Железнодорожный узел.

История 
Изначально — чешский торговый городок, затем (с 1252) — владение Тевтонского ордена (в этот период Хомутов был полностью германизирован). В 1396 Хомутов получил права города, а в 1416 был продан Вацлаву IV, императору Священной Римской империи. 16 марта 1421 город был разрушен таборитами, в 1588 здесь водворились иезуиты. В 1605 стал королевским свободным городом. Во время Тридцатилетней войны дважды был занят шведами — в 1645 и в 1647.

Достопримечательности 
Готические церкви св. Игната и св. Екатерины. Краеведческий музей. В северной части города находится уникальное озеро Каменцове.

Экономика 
Добыча угля (город расположен в пределах Северо-Чешского буроугольного бассейна).

Крупный металлургический завод, станкостроение, химическая и пищевая промышленность. Производство часов, керамической посуды.

Имеется зоопарк.

Население

Города-побратимы

Примечания

Ссылки 
 
 Культура, спорт и развлечения Хомутова
 Сайт хомутовского зоопарка

Города Устецкого края
Статутные города Чехии